Northern Ireland Open 2019 – szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Rozegrany został w dniach 11-17 listopada 2019 roku w Waterfront Hall w Belfast (Irlandia Północna).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 7 500 £
Runda 3: 4 000 £
Runda 2: 3 000 £

Najwyższy break turnieju: 5 000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Runda Kwalifikacyjna 
Do 4 frame’ów

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147  Stuart Bingham
 139, 132  Zhang Anda
 137, 114  Mark Joyce
 136, 134  Matthew Stevens
 136, 125, 124, 123, 122, 113, 111, 106, 106, 106, 105  Judd Trump
 136  Zhao Xintong
 135, 127, 126, 101  Ronnie O’Sullivan
 134  Joe Perry
 132  Ken Doherty
 132  Sam Baird
 130  Matthew Selt
 129, 127, 101  Yan Bingtao
 129, 119, 101  Barry Hawkins
 129  Tian Pengfei
 128, 113, 102  Luca Brecel
 126, 102  Liang Wenbo
 123  Scott Donaldson
 122, 104, 103  Shaun Murphy
 122  Thor Chuan Leong
 118, 103, 101, 101  Mark Allen
 118  Yuan Sijun

 117, 115, 112, 110  John Higgins
 116  Ricky Walden
 115, 109, 101  Mark Selby
 114, 101  Robbie Williams
 112  Jack Lisowski
 109  Billy Joe Castle
 109  Chen Zifan
 108  Zhou Yuelong
 107  Anthony Hamilton
 106  Allister Carter
 105  Chang Bingyu
 105  Luo Honghao
 105  Mitchell Mann
 104  Stuart Carrington
 103, 102  Alexander Ursenbacher
 102  Ben Woollaston
 101  Michael White
 100  Graeme Dott
 100  Lei Peifan
 100  Hammad Miah

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Northern Ireland Open 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Northern Ireland Open
2019 w Wielkiej Brytanii
Sport w Belfaście
2019 w snookerze